Септо́рия () — род анаморфных сферопсидальных грибов-дейтеромицетов, телеоморфы которых (если известны) относятся к роду  семейства .

Описание 
Мицелий медленно развивающийся, септированный, ветвистый, светло-коричневого цвета, погружённый в ткани растения-хозяина. Пикниды отдельные или в группах, гладкие, шаровидные, окрашенные или гиалиновые. Остиола одиночная, округлая. Конидиеносцы отсутствуют. Конидиогенные клетки схожи с клетками стенок пикнид, фляговидной или бочковидной формы до цилиндрических, ветвистые. Конидии неокрашенные, многосептированные, нитевидные.

Систематика 
Род включает множество видов (свыше 1000), единая монография рода в мировом масштабе в настоящее время не создана. Общей системы классификации внутри рода также не существует, однако видовой состав рода в некоторых отдельно взятых регионах изучен довольно хорошо. Род представляет собой в высшей степени гетерогенную группу видов, включающую грибы с различными особенностями образования конидий, в других группах дейтеромицетов использованными для выделения более мелких родов.

Начиная с 2011 года проводится ревизия видов рода, признаны следующие роды:

Синонимы

Виды 
В настоящее время систематика рода пересматривается. В работе Кведвлига и соавторов 2013 года принимаются следующие виды:

Литература 
 
 

Дотидеомицеты
Роды грибов